Дуэйн () — фамилия. Известные носители:
 Дуэйн, Диана (род. 1952) — американская писательница.
 Дуэйн, Томас (род. 1955) — американский политик, член сената штата Нью-Йорк.
 Дуэйн, Уильям Джон (1780-1865) — американский политик, министр финансов.